Pukgöl (Pukegöl) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pukgöl (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Pukgöl (Tryserums socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Pukegöl (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Pukegöl (Västrums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Pukgölen, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn